KNVB beker 2009/10 (amateurs)
KNVB beker 2009/10 (mannen)
KNVB beker 2009/10 (vrouwen)